Ну́ррейса () — коммуна в губернии Тромс в Норвегии. Административный центр коммуны — город Сторслетт. Официальный язык коммуны — букмол. Население коммуны на 2007 год составляло 4665 чел. Площадь коммуны Нуррейса — 3437,64 км², код-идентификатор — 1942.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

См. также 
 Коммуны Норвегии

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии